Тимофей Павлов:
 Павлов, Тимофей Иванович (1903—1996) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Тимофей Павлович (1860—1932) — советский дерматовенеролог.